Il Lametino è il territorio comunale di Lamezia Terme, dei comuni limitrofi e di quei comuni legati socialmente, economicamente e culturalmente alla città delle terme. Inoltre con l'aggettivo lametino si indica chi è nato e/o risiede a Lamezia Terme.

Geografia fisica

Territorio 
L'area geografica del Lametino si affaccia sul golfo di Sant'Eufemia, comprende quasi interamente la piana lametina ad eccezione di Pizzo, la costa dei Feaci che abbraccia i comuni situati dalla foce del Savuto alla foce dell'Angitola, a est si estende fino alla parte centrale dell'istmo, Marcellinara e Girifalco, mentre a nord fino ad Amantea, la quale città è legata socialmente ed economicamente a quella lametina.

Comuni del Lametino 
Di seguito si riporta l'elenco dei comuni che ricadono nell'area del Lametino, al 31 ottobre 2021 la popolazione residente ammonta a 160.764 abitanti.

Note

Voci correlate 
 Comunità montana Monti Reventino Tiriolo Mancuso
 Costa dei Feaci
 Diocesi di Lamezia Terme
 Golfo di Sant'Eufemia
 Fiume Amato
 Lamezia Terme
 Monte Mancuso
 Museo archeologico lametino
 Piana di Sant'Eufemia
 Reventino
 Riviera dei Tramonti

Collegamenti esterni 
 
 

Territori della Calabria
Lamezia Terme
Geografia della provincia di Catanzaro
Geografia della provincia di Vibo Valentia